Глейхенгауз — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Глейхенгауз, Даниил Маркович (род. 1991) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании и спортивных танцах на льду.
 Глейхенгауз, Марк Самуилович (1948—2010)— российский режиссёр и кинооператор.